Detroit Falcons – squadra di hockey su ghiaccio statunitense della National Hockey League (1930-1932)
 Detroit Falcons – squadra di hockey su ghiaccio della Colonial Hockey League (1991-1996)
 Detroit Falcons – squadra di pallacanestro statunitense (1946-1947)